Bang the Drum, Ashley, llamado Toca la batería, Ashley en España y La clase de Jazz en Hispanoamérica, es un episodio de la serie The Fresh Prince of Bel-Air.

Sinopsis 
Cuando Ashley debe ir a su clase de violín, Will debe llevarla en la camioneta. Will odia el violín y peor es como tocan ella y sus amigas. Ella le dice que no quiere tocar violín sino que prefiere algo más ruidoso, Will dice que es imposible por el sonido de los violines.

Mientras, a Phil le da un espantoso dolor de cabeza y justo cuando conversa con Geoofry escucha un horrible sonido y cuando sube a la escalera, en vez de ver a Will, ve a Ashley. Will dice que ella prefiere la batería y luego entra un joven de nombre Jazz que toca la batería como un dios, pero a Phil no le gusta.

Luego en la hora del té, Will, Jazz y Ashley siguen tocando. A Vivian no le importa mucho, ya que sabe que es solo rock inofensivo, pero cuando bajan para el té, Jazz se porta pésimo y tira objetos. Phil lo agarra y lo tira por la ventana. Vivian nota que a Ashley le disgustan el violín y la batería y que solo quería complacer a Philip y a Will.

Luego Vivian le dice a Ashley que puede elegir en que actividad puede quedarse, pero cuando dice ballet ella dice que le gusta como se ve en el tutu, así que termina Will hablando con Phil sobre porque los niños de esos días no gustaban de nada.

Referencias 

The Fresh Prince of Bel-Air